Chris Anderson peut désigner :
 Chris Anderson (1926-2008), pianiste de jazz américain ;
 Chris Anderson (né en 1957), administrateur de la conférence TED ;
 Chris Anderson (né en 1961), auteur, journaliste et rédacteur en chef du magazine Wired.